Hospedaria
Pensão alimentícia, no Brasil, quantia fixada pelo juiz para manutenção dos filhos e/ou do outro cônjuge
Fundo de pensão, plano, fundo ou esquema que proporciona renda de aposentadoria
Pensão por morte, benefício previdenciário

Ficção
Casa de Pensão, livro de Aluísio de Azevedo
Casa de Pensão (telenovela)
Pensão Maloca, peça teatral
A Pensão da D. Stela, filme com Carmen Miranda
Crime na Pensão Estrelinha, programa humorístico de TV

Desambiguações de artes